Combat de Tin-Hama (2012)
 Combat de Tin-Hama (2013)